Newton es el nombre de 6 condados de los Estados Unidos:

 Condado de Newton (Arkansas)
 Condado de Newton (Georgia)
 Condado de Newton (Indiana)
 Condado de Newton (Misisipi)
 Condado de Newton (Misuri)
 Condado de Newton (Texas)